Otto (von) Rantzau kan henvise til flere personer:

 Otto Rantzau til Bülk (død 1511) – til Bülk, godsejer
 Otto Rantzau (1632-1719) (1632-1719) – greve og gehejmeråd
 Otto Rantzau til Putlos (1648-1698) – til Putlos, kejserlig generalmajor
 Otto Rantzau (diplomat) (1809-1864) – rigsgreve og diplomat (Otto Carl Josias von Rantzau)
 Otto Manderup Rantzau (1719-1768) – greve og gehejmeråd